Hendrik Frederik van Cumberland (Londen, 7 november 1745 - aldaar, 18 september 1790) was een zoon van kroonprins Frederik en Augusta van Saksen-Gotha. In 1766 werd hij hertog van Cumberland en Strathearn, en graaf van Dublin. 

In 1767 zou Hendrik in het geheim gehuwd geweest zijn met Olive Wilmot (later Mrs Payne). Zij zouden één kind gehad hebben, Olivia Wilmot (1772-1834), die landschapsschilderes werd, maar zijn vaderschap is niet bewezen. 

Hendrik huwde, zonder toestemming van de koning, in 1771 met de weduwe Anne Horton (1743-1808); zij hadden geen kinderen.

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)
Cumberland, H